Remigny kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Remigny, Aisne  
 Remigny, Saône-et-Loire

Kanada 

 Rémigny, kommun, Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Kanadaförgreningar